

Сент-Ліборі — селище, штат Іллінойс
 Сент-Ліборі — переписна місцевість, штат Небраска